U.S. International Figure Skating Classic 2018 — международный турнир по фигурному катанию, который прошёл в США городе Солт-Лейк-Сити с 12 по 16 сентября 2018 года. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду. Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» и является третьим его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU

U.S. International Figure Skating Classic
2018 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Сентябрь 2018 года
Спорт в США в 2018 году
Международные спортивные соревнования в Солт-Лейк-Сити